Het Wereldkampioenschap 9-ball in 2007 (in de Filipijnen geafficieerd als 2007 Philippines World Pool Championship) was het 18e jaarlijkse kampioenschap voor mannen onder auspiciën van de World Pool-Billiard Association (WPA). Het werd gehouden van 3 - 11 november 2007 in het Araneta Coliseum in Quezon City in Metro Manila in de Filipijnen. Het was na 2006 de tweede keer dat dit wereldkampioenschap in de Filipijnen plaatsvond. De Engelsman Daryl Peach won het toernooi door in de finale de Filipino Roberto Gomez met 17-15 te verslaan.

Het evenement wordt sinds 1999 gesponsord door Matchroom Sport. 128 deelnemers uit 46 bij de WPA aangesloten landen streden om het totale prijzengeld van US$ 400.000. De kampioen uit 2006, de Filipino Ronato Alcano probeerde tevergeefs voor het thuispubliek zijn titel te verdedigen. Hij werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaar van het toernooi met 6-10.

Met zijn overwinning verdiende Peach $100.000. Dit is het hoogste prijzengeld uit de geschiedenis van het toernooi tot nu toe.

Toernooiopzet 
De opzet van de kwalificatie voor dit evenement was gelijk aan die van 2006. Er werden in de weken voorafgaand aan het toernooi enkele last-minutekwalificatietoernooien in Metro Manilla georganiseerd.

Elke wedstrijd moest een winnaar opleveren. Nieuw ten opzichte van het voorgaande jaar is dat de winnaar van de voorgaande rack, de break kreeg in het volgende rack.

Ook nieuw was dat in de groepsfase de deelnemers werden ingedeeld in 16 groepen van acht. Alle wedstrijden in deze groepsfase werden gespeeld om 9 gewonnen punten. Een speler die twee wedstrijden won ging direct door naar de laatste 64 en spelers die twee wedstrijden verloren, waren direct uitgeschakeld. De vier spelers die dan één wedstrijd hadden gewonnen speelden onderling nog een extra wedstrijd. Hierdoor bleven uiteindelijk per groep vier spelers over die doorgingen. Na de groepsfase volgde een standaard knock-outschema om van 64 deelnemers naar twee finalisten toe te werken. Per ronde werd voor een gewonnen wedstrijd gespeeld om een oplopend aantal punten. De finale werd uiteindelijk gespeeld om 17 gewonnen punten.

Opvallende gebeurtenissen
Op dag 3 raakten de Amerikaan Jeremy Jones en de Fin Mika Immonen bijna slaags nadat Immonen Jones met 9-6 elimineerde in de groepsfase.

Spelers

Per land

15 spelers: Filipijnen
14 spelers: Taiwan
11 spelers: Verenigde Staten
7 spelers: Duitsland
6 spelers: Canada en Engeland
5 spelers: Japan
4 spelers: Australië
3 spelers: China, Nederland, Indonesië, Italië, Polen, Schotland, Servië en Singapore.
2 spelers: Chili, Hongkong, Korea, Maleisië, Spanje en Vietnam.
1 speler: Oostenrijk, België, Brunei, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Eritrea, Finland, Hongarije, India, Iran, Ierland, Malta, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Qatar, Rusland, Slovenië, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije en De Verenigde Arabische Emiraten

Geplaatst

Ongeplaatste spelers die de laatste 64 bereikten

knockout rondes

Deelnemers per land

Referenties

Externe links
 Officiële website

9-ball
9-ball
Sport in 2007
Metro Manilla